

Letteratura 
 Il mare (The Sea) – romanzo di John Banville del 2005

Musica 
 The Sea – album di Ketil Bjørnstad, David Darling, Terje Rypdal e Jon Christensen del 1995
 The Sea – singolo dei Morcheeba del 1998
 The Sea – album di Corinne Bailey Rae del 2010
 The Sea – album di Melanie C del 2011

Teatro 
 The Sea – commedia di Edward Bond del 1973